Елена Викторовна Маркова (19 октября  — , Санкт-Петербург, Россия) — советский и российский театровед, педагог, автор книг и учебных пособий, профессор кафедры зарубежного искусства СПбГАТИ. Автор единственной в мире монографии о французском миме Марселе Марсо.

Биография 
Родилась в семье военного. Детство прошло в ГДР. Позднее семья переехала в Ленинград.
 
После школы училась на вечернем отделении Хореографического училища имени Вагановой, но позднее покинула его из-за травмы ног.

В 1970 окончила театроведческий факультет ЛГИТМиК (ныне СПбГАТИ).

Член Союза театральных деятелей с 1973 г. В 1976—1980 работала педагогом по технике современной пантомимы в экспериментальном классе ЛГИТМиКа, преподавала пантомиму в студиях Ленинграда.

Кандидат искусствоведения (1987), тема диссертации «Проблемы развития современной зарубежной пантомимы». С 1988 профессор кафедры зарубежного искусства СПбГАТИ.

Работала экспертом Национальной театральной премии «Золотая маска», была членом жюри многих театральных фестивалей («Онежская маска», «Брянцевский фестиваль», «Рождественский парад», «Театр начинается», «Встречи на Моховой» и др.).

Член жюри фестивалей пантомимы в Казани, Риге, Пензе, Челябинске, Москве, Ленинграде, Горьком (Н.Новгород), Кривом Роге, интернет-фестиваля «Белая маска».

Постановщик пластики ряда спектаклей в драматических театрах и театрах кукол.

Умерла 22 июля 2014 года после тяжелой болезни.

Семья 
Елена Маркова была замужем за писателем Александром Житинским. У нее две дочери: Мария и Александра. Внучка — Ксения.

Книги 
 «Марсель Марсо». Л., 1975 (второе издание в 2013 г.);
 «Современная зарубежная пантомима». М., 1985;
 «Off Nevsky Prospekt St Petersburg’s studios in the 1980s and 1990s». London, 1998;
 «Пантомима XX века. Сценарии и описания». СПб., 2006;
 Этьен Декру: Теория и школа «mime pur». СПб.: СПБГАТИ, 2008;
 «Уроки пантомимы: Учебное пособие». М., 2012.

Источники 
 http://www.ngti.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=153&Itemid=73
 http://academy.tart.spb.ru/News/7081.aspx?lang=ru 
 http://www.screenstage.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1142:2014-07-24-06-43-59&catid=50:2011-08-30-08-52-56&Itemid=66 
 http://ptj.spb.ru/blog/pamyati-eleny-markovoj/

Примечания 

Выпускники вузов Санкт-Петербурга